Benedict se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Everhard Benedict
 Ralph Curtiss Benedict